Витвер — фамилия. 

Известные носители:
 Витвер, Иван Александрович (1891—1966) — экономико-географ, страновед, доктор географических наук, профессор МГУ
 Витвер, Николай Александрович (1882—1959) — русский советский музыкальный педагог, музыкант
 Витвер, Гартман (1774—1825) — львовский скульптор эпохи классицизма.